Педро Часкель (, собственно Петер Хаскель Бенко ; род. 2 августа 1932, Германия) — чилийский кинорежиссёр-документалист.

Биография 
Родился в Германии в еврейской семье, которая после прихода к власти фашистов перебралась в Чили. В 1951—1954 годах учился на архитектурном факультете Чилийского университета. Принял деятельное участие в создании первого университетского киноклуба. Параллельно учёбе в университете окончил курс документалистики в . В 1957 году был ассистентом режиссёра Н. Крамаренко на фильме «Три взгляда на улицу». После государственного переворота в Чили был выслан из страны и работал на Кубе. Был монтажёром фильма «Битва за Чили» Патрисио Гусмана. В 1965 году становится генеральным секретарём Союза Латиноамериканской синематеки (УКАЛ), а в 1974 году — директором Чилийской синематеки Сопротивления.

Фильмография

Режиссёр 
  — Здесь они жили
  — Жили-были / Érase una vez
  — Арест
  — Свидетельство 
  — Мы победим 
  — Не время плакать / Venceremos
  — Глаза, как у моего папы
  — Что это?
  — Фотография, которая обошла мир / Una foto recorre el mundo 
  — Строитель каждый день, товарищ 
  — / Organilleros
  — / Volantines y volantineros
  — / La minga que movió la vieja iglesia de Tey
  — / Colono en tierra de fuego

Награды 
 1970 — премия Кинофестиваля в Лейпциге («Мы победим»)
 1970 — премия ФИПРЕССИ на Кинофестивале в Лейпциге («Мы победим»)
 1971 — премия Кинофестиваля в Лейпциге («Не время плакать»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 481

Примечания

Ссылки 
 
 Педро Часкель на сайте КиноПоиск

Кинорежиссёры-документалисты Чили